Le qualificazioni del singolare femminile dell'US Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrice dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

 Hsieh Su-wei (ultimo turno)
 Maryna Zanevs'ka (primo turno)
 Danka Kovinić (secondo turno)
 Mariana Duque Mariño (ultimo turno)
 Zarina Dijas (primo turno)
 Kateryna Bondarenko (secondo turno)
 Aryna Sabalenka (primo turno)
 Zhu Lin (secondo turno)
 Kristie Ahn (secondo turno)
 Kateryna Kozlova (qualificata)
 Anna Blinkova (qualificata)
 Françoise Abanda (ultimo turno)
 Wang Yafan (secondo turno)
 Nicole Gibbs (qualificata)
 Tereza Martincová (qualificata)
 Barbora Krejčíková (primo turno)

   Han Xinyun (primo turno)
  Naomi Broady (ultimo turno)
  Patricia Maria Țig (primo turno)
  Jana Fett (ultimo turno)
  Jasmine Paolini (secondo turno)
  Mihaela Buzărnescu (qualificata)
  Viktória Kužmová (qualificata)
  Asia Muhammad (primo turno)
  Tamara Korpatsch (primo turno)
  Arantxa Rus (primo turno)
  Jang Su-jeong (ultimo turno)
  Dalma Gálfi (primo turno)
  Martina Trevisan (secondo turno)
  Louisa Chirico (secondo turno)
  Bernarda Pera (ultimo turno)
  Sofija Žuk (qualificata)

Qualificati 

  Kaia Kanepi
  Anna Zaja
  İpek Soylu
  Mihaela Buzărnescu
  Rebecca Peterson
  Sachia Vickery
  Danielle Lao
  Claire Liu

<li>  Sofija Žuk
<li>  Kateryna Kozlova
<li>  Anna Blinkova
<li>  Viktória Kužmová
<li>  Allie Kiick
<li>  Nicole Gibbs
<li>  Tereza Martincová
<li>  Lesley Kerkhove

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2017